Kvindernes kårdekonkurrence ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro blev afholdt den 6. august på Carioca Arena 3.

Resultater

Finale

Reference 

Kårde (damer)
Kvindesport under OL